Unter die Bezeichnung Wiensches Gesetz fallen

 das Wiensche Strahlungsgesetz, das das Strahlungsspektrum eines Schwarzen Körpers im kurzwelligen Bereich näherungsweise beschreibt,
 das Wiensche Verschiebungsgesetz, das angibt, bei welcher Wellenlänge ein Schwarzer Körper die größte spektrale Strahlungsleistung aussendet.